João Fahrion (1898-1970), peintre, illustrateur, graveur et professeur brésilien
 Muriel Fahrion, illustratrice américaine